Веригинская:
 Веригинская (Бестужевское сельское поселение) — деревня в Устьянском районе Архангельской области России.
 Веригинская (Ростовско-Минское сельское поселение) — деревня в Устьянском районе Архангельской области России.